Jinsei×Boku= (人生×僕= / Jinsei Kakete Boku wa / lit. Life Times Me Equals) — шестой студийный альбом японской рок-группы ONE OK ROCK. Был выпущен 06 марта 2013 года и смог подняться до 2-й позиции в еженедельном чарте Oricon. Этот альбом принес группе всемирную популярность, особенно после того как 1-й сингл «The Beginning» стал официальным саунд-треком для художественного фильма Бродяга Кэнсин. Песня поднялась до 2-й позиции в чарте Billboard Japan Hot 100 и продержалась там 45 недель. Следующий сингл «Deeper Deeper/Nothing Helps» был использован в видеоигре DmC: Devil May Cry («Nothing Helps») и использован для телевизионной рекламы Suzuki Swift («Deeper Deeper»).

Для ограниченного предварительного заказа в комплекте с альбомом был выпущен DVD-диск с записью акустического студийного исполнения песен «The Beginning» и «The Same As…».

Песню «The Beginning» можно услышать в фильме 2012 года Бродяга Кэнсин. Песня «Clock Strikes» была представлена в игре Ryū ga Gotoku Ishin! для PS3/PS4 Sega. Песня «Be The Light» была использована в анимационном фильме Космический пират Харлок с Сюном Огури и Харумой Миура в главных ролях.

История и создание 
После первых двух концертов в Yokohama Arena ONE OK ROCK заявили, что «хотят начать запись нового альбома.» Такие песни, как «The Beginning» и «Clock Strikes», были написаны задолго до выхода альбома Zankyo Reference.
В середине 2012 года их попросили записать песню для нового художественного фильма по популярной манге  Бродяга Кэнсин . Позднее сингл «The Beginning» был использован в качестве саундтрека к фильму.

Продвижение 
В 2013 году ONE OK ROCK провели свой первый тур по национальным аренам длительностью 11 дней (с 11 мая по 6 июня), в котором приняли участие более 100 000 зрителей в 6 городах. Они записали 22 песни со 2-го дня тура в Yokohama Arena и выпустили их на дисках в форматах Blu-ray и DVD под названием Jinsei×Kimi= (人生×君=) TOUR LIVE&FILM вместе с часовым документальным фильмом с этого тура.
Позднее группа провела свой первый мировой тур, проходивший в 11 странах Азии и Европы с октября по декабрь, в начале 2015 года были объявлены две дополнительные даты для концертов в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Весной 2014 они приняли участие в Vans Warped Tour, успешно пополнив свою аудиторию за рубежом.

Список композиций 
Все аранжировки созданы ONE OK ROCK совместно с японским музыкантом, гитаристом и продюсером akkin (кроме трека 1, аранжировкой которого занимался Тору и akkin).
Все тексты написаны Такой.

Дополнительно 
 К песне «Be the light» на официальном YouTube-канале группы загружено семь видов музыкальных видео с субтитрами на английском, японском, французском, китайском, испанском, португальском языках, а также без субтитров. Содержание одинаково во всех версиях.
 Песня «Smiling Down» была написана в память о друге Кее Гото (также известного как «K»), вокалисте группы Pay Money To My Pain, который умер утром 30 декабря 2012 года из-за острой сердечной недостаточности.
 Песня «69», произносится как rokku (, «рок»), название трека является ответом на название альбома: «Jinsei×Boku=».. Название песни — это японская «игра чисел», или Гороавасэ.

Чарты

Альбом

Синглы

Сертификация

Награды 
MTV Video Music Awards Japan

|-
|rowspan="2"| 2013
|rowspan="2"| «The Beginning»
| Лучшее Рок Видео
| 
|-
| Лучший Саундтрек
| 
|-
| 2014
| «Be the light»
| Лучшее Рок Видео
| 
|}

Space Shower Music Video Awards

|-
| 2013
| «The Beginning»
| Best Your Choice
| 
|}

Участники записи 
ONE OK ROCK
 Такахиро «Така» Мориути — Вокал
 Тору Ямасита — Рэп, Ритм-гитара
 Рёта Кохама — Бас-гитара
 Томоя Канки — Ударные

Примечания

Ссылки 
 ONE OK ROCK дискография

Альбомы ONE OK ROCK
Альбомы Японии
Альбомы на японском языке
Рок-альбомы Японии